Погезания (, , ) — историческая область в Пруссии. Одна из областей (), на которые делилась провинция Восточная Пруссия до реформы Фридриха Великого. Название происходит от прусского корня pa-gudian, означающего «местность, поросшая кустарником».

Расположена между Помезанией и Вармией, включает земли, расположенные  по среднему течению Паслеки, области Самброд, Паслек, друзненскую землю, а также важный торговый пункт Трусо. В настоящее время входит в состав Варминско-Мазурского воеводства  Польши.

Литература 
 Lowmiański H. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. — Wilno, 1931—1932. — T. I—II.

Ссылки 
 Комментарий 17. Погезания . Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. — М.: Ладомир. 1997.